Михаил Александров Величков (; 13 ноября 1917, София — 29 августа 1993, там же) — болгарский , , .

Биография 
Литературным творчество стал заниматься ещё учеником Первой Софийской классической гимназии. Был членом общества «Ученически подем».

В 1941 году окончил юридический факультет Софийского университета. В 1942—1943 годах изучал курс театрального искусства в Вене и Берлине.

Член БКП. После прихода к власти коммунистов в 1944 году работал редактором в издательстве «Народна младеж» и главным редактором «Профиздата».

М. Величков — автор более 40 пьес, некоторые из которых были переведены на 13 европейских языков.

Лауреат нескольких международных премий.

Избранные произведения 
 Четирима герои в една трагедия (Трагедия, 1945)
 Няколко думи за естрадните представления (Пьеса, 1946)
 Митинг в 6 часа (Фарс, 1946)
 Дълъг зъб (1962)
 В края на нощта (Драма, 1966)
 По време на една забава (Радиопьеса, 1968)
 Дългото мълчание (Драма, 1975)
 Едно момиче ходи по вълните (Пьеса, 1977)
 Спирката (Пьеса, 1977)
 Понякога големите сини крила (Пьеса, 1984)
 Може би утре, може би вчера (Пьеса, 1984)
 Нощ и нежен блус (Пьеса, 1984)
 Театър Избрани пиеси (Пьесы в 2-х томах)
 Длинный клык (сатирический роман)

Ссылки 
 Михаил Величков

Лауреаты литературных премий
Выпускники Софийского университета
Коммунисты Болгарии
Сатирики Болгарии